В соответствии с законом о противодействии экстремистской деятельности Министерство юстиции России (ранее — Росрегистрация) время от времени публикует с продолжением в «Российской газете» два списка организаций, признанных судами России ведущими экстремистскую деятельность. В один список включаются ликвидированные и запрещённые организации, в другой — организации, деятельность которых приостановлена.

Запрещённые организации 
Перечень общественных и религиозных объединений, иных некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности»: 

1. Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия» (решение Московского городского суда от 19.04.2007 о запрете деятельности);

2. Религиозная группа Краснодарская Православная Славянская община «ВЕК РА» (Ведической Культуры Российских Ариев) Скифской Веси Рассении (решение Краснодарского краевого суда от 05.10.2006 о запрете деятельности);

3. Общественное незарегистрированное объединение группа «Рада земли Кубанской Духовно Родовой Державы Русь» (решение Первомайского районного суда г. Краснодара от 13.04.2006 о ликвидации);

4. Местная религиозная организация «Асгардская Славянская Община Духовного Управления Асгардской Веси Беловодья Древнерусской Инглиистической церкви Православных Староверов-Инглингов» (решение Омского областного суда от 30.04.2004 о ликвидации);

5. Местная религиозная организация Славянская Община Капища Веды Перуна Духовного Управления Асгардской Веси Беловодья Древнерусской Инглиистической церкви Православных Староверов-Инглингов (решение Омского областного суда от 30.04.2004 о ликвидации);

6. Религиозная организация Мужская Духовная Семинария Духовное Учреждение профессионального религиозного образования Древнерусской Инглиистической Церкви Православных Староверов-Инглингов (решение Омского областного суда от 30.04.2004 о ликвидации);

— Российская газета, 16 апреля 2008

7. Международная религиозная организация «Нурджулар» (решение Верховного Суда Российской Федерации от 10.04.2008 о запрете деятельности);

— Российская газета, 1 августа 2008; публикацией в РГ за 4 апреля 2012 слова «Международная религиозная организация» заменены на «Международное религиозное объединение»

8. Общественное объединение Ахтубинское народное движение «К Богодержавию» (решение Ахтубинского городского суда Астраханской области от 17.07.2008 и определение Судебной коллегии по гражданским делам Астраханского областного суда от 17.09.2008).

— Российская газета, 27 ноября 2008

9. Международное религиозное объединение «Таблиги Джамаат» (решение Верховного Суда Российской Федерации от 07.05.2009).

— сайт Минюста РФ

10. Местная религиозная организация Свидетели Иеговы «Таганрог» (решение Ростовского областного суда от 11.09.2009 и определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 08.12.2009).

— сайт Минюста РФ

11. Рязанская городская общественная патриотическая организация «Русское национальное единство» (заочное решение Железнодорожного районного суда г. Рязани от 12.02.2008 и определение Железнодорожного районного суда г. Рязани от 24.12.2009).

— сайт Минюста РФ

12. Международное общественное объединение «Национал-социалистическое общество» («НСО», «НС») (решение Верховного Суда Российской Федерации от 01.02.2010)

— Российская газета, 23 апреля 2010

13. Группа «Джамаат мувахидов» (решение Ленинского районного суда города Астрахани от 19.10.2007).

— Российская газета, 23 августа 2010

14. «Объединенный Вилайат Кабарды, Балкарии и Карачая» (решение Верховного Суда Кабардино-Балкарской Республики от 09.07.2010).

15. Приморская региональная правозащитная общественная организация «Союз славян» (решение Приморского краевого суда от 28.07.2010).

— Российская газета, 12 ноября 2010

16. Международное религиозное объединение «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (решение Верховного Суда Российской Федерации от 15.09.2010).

17. Местная организация города Краснодара — «Пит Буль» («Pit Bull») (решение Октябрьского районного суда г. Краснодара от 24.08.2010).

— Российская газета, 4 февраля 2011

18. Региональное общественное объединение «Национал-социалистическая рабочая партия России» («НСРПР») (решение Судебной коллегии по гражданским делам Нижегородского областного суда от 22.09.2010).

— сайт Минюста РФ

19. Межрегиональное общественное движение «Славянский союз» (решение Московского городского суда от 27.04.2010).

20. Межрегиональное общественное объединение «Формат-18» (решение Московского городского суда от 20.12.2010).

21. Религиозная группа «Благородный Орден Дьявола» (решение Верховного Суда Республики Мордовия от 27.12.2010).

— Российская газета, 2 марта 2012

22. Межрегиональное общественное движение «Армия воли народа» (решение Московского городского суда от 19.10.2010).

23. Местная общественная организация «Национальная Социалистическая Инициатива города Череповца» (решение Череповецкого городского суда Вологодской области от 16.05.2011).

24. Межрегиональное общественное объединение «Духовно-Родовая Держава Русь» (решение Московского областного суда от 05.04.2011 и определение Верховного Суда Российской Федерации от 12.07.2011).

— Российская газета, 4 апреля 2012

25. Татарстанское региональное отделение общероссийского патриотического движения «Русское национальное единство» (решение Верховного суда Республики Татарстан от 21.05.2003).

26. Религиозная группа Соколова О. В., Русских В. В. и Петина А. Г., исповедующая, культивирующая и распространяющая идеи доктрины «Древнерусской Инглистической церкви Православных Староверов-Инглингов» (решение Майкопского районного суда Республики Адыгея от 12.12.2008).

27. Межрегиональное объединение «Русский общенациональный союз» (решение Владимирского областного суда от 30.05.2011 и определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 06.09.2011).

28. Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции» (решение Московского городского суда от 18.04.2011 и определение Верховного Суда Российской Федерации от 09.08.2011).

— Российская газета, 29 декабря 2011

29. Международное объединение «Кровь и Честь» («Blood and Honour/Combat18», «B&H», «BandH») (решение Верховного Суда Российской Федерации от 29.05.2012).

— Российская газета, 3 августа 2012 г.

30. Религиозное объединение «Орда», расположенное по адресу: Челябинская область, Кизильский район, п. Измайловский, пер. Речной, д. 34, кв. 2 (решение Кизильского районного суда Челябинской области от 21.12.2012);

— сайт Минюста РФ

31. Общественное объединение (движение) «Омская организация общественного политического движения „Русское национальное единство“ (решение Омского областного суда от 10.10.2002);

— сайт Минюста РФ

32. Межрегиональное общественное объединение „Северное братство“ (решение Московского городского суда от 03.08.2012).

— сайт Минюста РФ

33. Кировская региональная общественная организация «Клуб Болельщиков Футбольного Клуба «Динамо» Киров» (решение Кировского областного суда от 03.07.2013)

— сайт Минюста РФ

34. Религиозная группа «Файзрахманисты», возглавляемая Саттаровым Файзрахманом Миннахметовичем, Ганиевым Гумаром Гимерхановичем, расположенная в домовладении по адресу: г. Казань, ул. Торфяная, д. 41 (заочное решение Советского районного суда г. Казани Республики Татарстан от 21.02.2013)

— сайт Минюста РФ

35. Местная религиозная организация «Мусульманская религиозная организация п. Боровский Тюменского района Тюменской области», зарегистрированная 15 сентября 2000 г. Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Тюменской области за основным государственным регистрационным номером 1027200003808 (решение Тюменского областного суда от 06.05.2014)

— сайт Минюста РФ

36. Община Коренного Русского народа Щелковского района Московской области (решение Щелковского городского суда Московской области от 25.02.2014)

— сайт Минюста РФ

37. Украинская организация «Правый сектор» (решение Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014)

38. Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА-УНСО) (решение Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014)

39. Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА) (решение Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014)

40. Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры» (решение Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014)

41. Украинская организация «Братство» (решение Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014)

— сайт Минюста РФ, Российская газета, 23 января 2015 г.

42. Местная религиозная организация Свидетелей Иеговы г. Самары (решение Самарского областного суда от 29.05.2014 и определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 12.11.2014)

— сайт Минюста РФ

43. Военно-патриотический клуб «Белый Крест» (решение Мурманского областного суда от 29.06.2015)

— сайт Минюста РФ

44. Организация - межрегиональное национал-радикальное объединение «Misanthropic division» (название на русском языке «Мизантропик дивижн»), оно же «Misanthropic Division» «MD», оно же «Md» (решение Красноярского краевого суда от 17.07.2015)

— сайт Минюста РФ

45. Религиозное объединение последователей инглиизма в Ставропольском крае (решение Ставропольского краевого суда от 21.08.2015)

— сайт Минюста РФ

46. Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива») (решение Санкт-Петербургского городского суда от 16.09.2015)

— сайт Минюста РФ

47. Местная религиозная организация Свидетелей Иеговы г. Абинска (решение Краснодарского краевого суда от 04.03.2015 и определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 05.08.2015) 

— сайт Минюста РФ

48. Общественное движение «TulaSkins» (решение Советского районного суда г. Тулы от 06.07.2015);

— сайт Минюста РФ

49. Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские» (решение Московского городского суда от 28.10.2015 и апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 11.05.2016);

— сайт Минюста РФ

50. Местная религиозная организация Свидетелей Иеговы города Старый Оскол (решение Белгородского областного суда от 10.02.2016 и апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда  Российской Федерации от 16.06.2016);

— сайт Минюста РФ

51. Местная религиозная организация Свидетелей Иеговы города Белгорода (решение Белгородского областного суда от 11.02.2016 и апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 09.06.2016).

— сайт Минюста РФ

52. Региональное общественное объединение «Русское национальное объединение «Атака» (решение Московского городского суда от 11.08.2016);

— сайт Минюста РФ

53. Религиозная группа молельный дом «Мечеть Мирмамеда» (решение Самарского областного суда от 22.07.2016);

— сайт Минюста РФ

54. Местная религиозная организация Свидетелей Иеговы города Элиста (решение Верховного Суда Республики Калмыкия от 25.02.2016 и апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 07.07.2016); 

— сайт Минюста РФ

55. Община Коренного Русского народа г. Астрахани Астраханской области (решение Советского районного суда г. Астрахани от 21.07.2016);

— сайт Минюста РФ

56. Местная религиозная организация Свидетелей Иеговы «Орел» (решение Орловского областного суда от 14.06.2016 и апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 18.10.2016);

— сайт Минюста РФ

57. Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», ее региональные отделения и иные структурные подразделения (решение Верховного Суда Российской Федерации от 09.08.2016 и апелляционное определение Апелляционной коллегии Верховного Суда Российской Федерации от 24.11.2016);

— сайт Минюста РФ

58. Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа» (решение Верховного Суда Республики Крым от 26.04.2016) и апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 29.09.2016).

— сайт Минюста РФ

59. Местная религиозная организация Свидетелей Иеговы в г. Биробиджане (решение Суда Еврейской автономной области от 03.10.2016 и апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 09.02.2017);

— сайт Минюста РФ

60. Автономная некоммерческая организация патриотического воспитания молодежи «Рубеж Севера» (решение Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 23.11.2016 и определение Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 03.04.2017);

— сайт Минюста РФ

61. Организация футбольных болельщиков «ТОЙС» (иные наименования «T.O.Y.S», «The Opposition Young Supporters») (решение Советского районного суда г. Самары от 11.04.2017) (дата размещения сведений: 17.07.2017);

— сайт Минюста РФ

62. Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и всех его 395 отделений признана экстремистской и запрещена на территории России (решение Верховного суда Российской Федерации от 20.04.2017, апелляционное определение Апелляционной коллегии Верховного Суда Российской Федерации от 17.07.2017;  часть 4 статьи 9 Федерального закона  от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»).

— сайт Минюста РФ

63. Набережночелнинское отделение Татарстанского Регионального Всетатарского Политического Общественного Движения (РЕВТАТПОД) - Всетатарского Общественного Центра (ВТОЦ) (НЧО ТОЦ) (решение Набережночелнинского городского суда Республики Татарстан от 11.05.2017);

— сайт Минюста РФ

64. Межрегиональное общественное движение «Артподготовка» (решение Красноярского краевого суда от 26.10.2017 и апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 28.02.2018);

— сайт Минюста РФ

65. Общественное движение «Штольц», действующее под названием «Штольц Хабаровск», «Штольц Дальний Восток», «Штольц-Югент» (решение Центрального районного суда города Хабаровска от 01.12.2017);

— сайт Минюста РФ

66. Православная религиозная группа «В честь иконы Божией Матери «Державная» (решение Тульского областного суда от 25.07.2016 и апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 21.03.2017);

— сайт Минюста РФ

67. Общественное объединение футбольных болельщиков «Сектор 16» Бугульминского муниципального района Республики Татарстан (иные наименования: «С-16», «BugulmaUltras» (решение Бугульминского городского суда Республики Татарстан от 28.05.2018);

— сайт Минюста РФ

68.Региональный общественный фонд содействия национальному самоопределению народов Мира «Независимость» (решение Московского городского суда от 01.12.2017);

— сайт Минюста РФ

69. Организация футбольных болельщиков «Фирма» футбольных фанатов «Поколение» (решение Пролетарского районного суда г. Тулы от 14.06.2018);

— сайт Минюста РФ

70. Карельское региональное отделение межрегиональной молодежной общественной благотворительной организации «Молодежная правозащитная группа (МПГ)» (решение Верховного Суда Республики Карелия от 18.12.2014); 

— сайт Минюста РФ

71. Общественное объединение «Курсом Правды и Единения» (другие названия: Российское общенародное движение «Курсом Правды и Единения», Всероссийская политическая партия «Курсом Правды и Единения», Политическая партия «Курсом Правды и Единения») (решение Майкопского районного суда Республики Адыгея от 07.05.2018 и апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного суда Республики Адыгея от 16.10.2018). В соответствии с Уставом Политическая партия «Курсом Правды и Единения» имеет свою символику – эмблему и флаг: эмблема являет собой круг ультрамаринового цвета, символизирующий вечную и бесконечную Вселенную. Круг описан золотым ободком, олицетворяющим Иерархически Наивысшее Всё Объемлющее Управление – законы Мироздания. В центре круга золотом нарисован триглав, обозначающий триединство: материя, информация и мера, связанные между собой воедино. По периметру внутри круга в верхней его части, над эмблемой триглава написано золотом: «курсом правды и единения», внизу круга под триглавом заглавными золотыми буквами написано «КПЕ»; флаг представляет собой полотнище ультрамаринового цвета с соотношением ширины к его длине 2:3. В центре полотнища помещена эмблема Политической партии «Курсом Правды и Единения». Эмблема не достает до верхнего и нижнего края флага по 10 сантиметров (пункт 1.7 Устава Политической партии «Курсом Правды и Единения»);

— сайт Минюста РФ

72. Религиозное объединение «Каракольская инициативная группа» (иные наименования «Ак-Дян», «JAҤЫ АЛТАЙ»-ДВИЖЕНИЕ», «Ак Jаҥ», «Алтай Jаҥ Ак Jаҥ», «Белая Вера», «Алтай Дян Ак Дян», «Алтайская вера Белая вера») (решение Онгудайского районного суда Республики Алтай от 11.12.2018);

— сайт Минюста РФ

73. Общественное объединение футбольных болельщиков «Автоград Крю» (другие наименования: «Autograd Crew», «Kamaz Ultras», «Blue White Crew») (решение Набережночелнинского городского суда Республики Татарстан от 06.02.2019);

— сайт Минюста РФ

74. Межрегиональное общественное объединение «Союз Славянских Сил Руси» (другие наименования «Союз Советских Социалистических Республик», «СССР») (решение Верховного Суда Республики Коми от 11.07.2019);

— сайт Минюста РФ

75. Религиозная группа «Алля-Аят» (иные встречающиеся наименования в зависимости от перевода с казахского языка: «Алль Аят», «Алля Аят», «Элле Аят», «Алла Аят», «Эллэ Аят», «Аль Аят» и другие) (решение Самарского областного суда от 28.05.2019 и апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 06.12.2019) (дата размещения сведений: 21.02.2020);

— сайт Минюста РФ

76. Автономная некоммерческая организация «Благотворительный пансионат «Ак Умут» - «Светлая надежда» (решение Кировского районного суда города Казани Республики Татарстан от 25.09.2014, определение Кировского районного суда города Казани Республики Татарстан от 25.12.2014 и апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Республики Татарстан от 09.02.2015).

— сайт Минюста РФ

77. Общественное объединение «Комитет «Нация и Свобода» признан экстремистской организацией (решение Красноярского краевого суда от 29.07.2020г.)

— сайт генпрокуратуры РФ

78. Криминальное движение АУЕ* («Арестантский уклад един»* или «Арестантское уголовное единство»*)

— Российская газета, 17 августа 2020

79. Общественное объединение «Башкорт» признано экстремистской организацией (решение Верховного суда республики Башкортостан  от 16.09.2020г.)

— сайт генпрокуратуры РФ

80. Региональная общественная организация «Русский патриотический клуб»

— Российская газета, 8 декабря 2020

81. Общественное объединение «W.H.С.» (иные наименования – «White Hooligans Capital», «Белые хулиганы столицы», «White Hardcor Cats», «SIBERIAN FRONT», «Сибирский фронт»)

— сайт Минюста РФ

82. Хакасская региональная общественная организация духовного и физического самосовершенствования человека по Великому закону Фалунь «Фалунь Дафа» (апелляционное определение судебной коллегии по административным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции от 10.11.2020)

— сайт Минюста РФ

83. Неформальное молодежное объединение футбольных фанатов «Иртыш Ultras» («Irtysh ultras», Brutal Jokers», Fluss Geboren») (решение Центрального районного суда города Омска от 27.11.2020)

— сайт Минюста РФ

84. Региональное общественное объединение «Русский Патриотический клуб-Новокузнецк/РПК» (решение Центрального районного суда г. Новокузнецка Кемеровской области от 07.12.2020 и апелляционное определение судебной коллегии по административным делам Кемеровского областного суда от 04.03.2021);

— сайт Минюста РФ

85. Межрегиональное общественное движение «Сибирский державный союз» (иные наименования – «Собор Руси Родов Славных», «Славянское воинское братство», «Сибирско-Украинское движение», «Духовно-Политическое Движение «Освобождение»; решение Верховного Суда Республики Алтай от 19.03.2021);

86. Некоммерческая организация «Фонд борьбы с коррупцией» («ФБК»; решение Московского городского суда от 09.06.2021);

— сайт Минюста РФ, Российская газета, 9 июня 2021

87. Некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан» («ФЗПГ»; решение Московского городского суда от 09.06.2021);

— сайт Минюста РФ, Российская газета, 9 июня 2021

88. Общественное движение «Штабы Навального» (решение Московского городского суда от 09.06.2021)

— сайт Минюста РФ, Российская газета, 9 июня 2021

89. Незарегистрированное межрегиональное интернет-движение «Мужское государство» (Решение Нижегородского областного суда от 18.10.2021)

Организации, деятельность которых приостановлена 
Перечень общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности: 

1. Общественное движение «Штабы Навального» (решение прокурора города Москвы от 26.04.2021 о приостановлении деятельности общественного объединения; решением Московского городского суда от 9 июня 2021 года общественное движение запрещено).

—(Сайт Министерства Юстиции РФ)

Ранее входившие в перечень приостановленных 
 Кабардино-Балкарская региональная общественная организация „Совет старейшин балкарского народа КБР“, деятельность которой приостановлена постановлением прокуратуры Кабардино-Балкарской Республики от 09.11.2007.

—Российская газета, 16 апреля 2008; позже исключена из списка; затем восстановлена в прежней редакции — Российская газета, 4 февраля 2011; вновь исключена — Российская газета, 29 декабря 2011

27 июля 2010 года Верховным Судом Российской Федерации принято определение об отмене решения Верховного суда Кабардино-Балкарской Республики от 26.05.2010 и оставлении без удовлетворения заявления прокурора Кабардино-Балкарской Республики о ликвидации зарегистрированного общественного объединения — Кабардино-Балкарской общественной организации „Совет старейшин балкарского народа КБР“, образованных в её составе органов и структурных подразделений». 1 июня 2012 в РГ опубликовано «Сообщение Росфинмониторинга» следующего содержания: «Сведения, послужившие основанием для включения региональной организации „Совет старейшин балкарского народа КБР“ в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму в редакции, опубликованной на страницах „Российской газеты“ от 6 июля 2011 г. № 144(5520) на момент публикации являлись недействительными. // Статс-секретарь — заместитель руководителя Росфинмониторинга А.Клименченок».

 Межрегиональное общественное объединение «Духовно-Родовая Держава Русь» (решения прокурора Московской области от 22.04.2010)

—Российская газета, 9 июля 2010 — позже запрещена — см. п. 24 списка запрещённых организаций — и из этого списка исключена — РГ 4.04.2012

 Межрегиональное общественное объединение «Формат-18» (решение прокурора города Москвы от 10.09.2010)".

—Российская газета, 4 февраля 2011 — позже запрещена — см. п.20 списка запрещённых организаций — и из этого списка исключена

 Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции» (решение прокурора города Москвы от 11.02.2011)

—Российская газета, 2 марта 2012, позже запрещена — см. п.28 списка запрещённых организаций — и из этого списка исключена

 Общественное объединение «Левый Фронт» (решение прокурора города Москвы от 19.04.2013)

—Сайт Мосгорпрокуратуры, 19 апреля 2013; позже из списка на сайте МЮ исключена

  Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские» (решение исполняющего обязанности прокурора города Москвы о приостановлении деятельности общественного объединения от 13.08.2015),  позже запрещена — см. п. 49 списка запрещённых организаций — и из этого списка исключена;

 Местная религиозная организация Свидетелей Иеговы «Орел» (распоряжение Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Орловской области от 12.05.2016 № 160-р),  позже запрещена — см. п. 56 списка запрещённых организаций — и из этого списка исключена;

 Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа» (решение прокурора Республики Крым от 12.04.2016) —(Сайт Министерства Юстиции РФ, 18 апреля 2016),  позже запрещена — см. п. 58 списка запрещённых организаций — и из этого списка исключена

 Местная религиозная организация Свидетелей Иеговы в г. Биробиджане,  позже запрещена — см. п. 59 списка запрещённых организаций — и из этого списка исключена

 Религиозная организация „Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России“ (распоряжение Министерства юстиции Российской Федерации от 15.03.2017 № 320-р)  '' позже запрещена —  см. п. 62 списка запрещённых организаций

См. также 
 Федеральный список экстремистских материалов
 Список террористических организаций

Примечания

Ссылки 
 
 

Списки:Политика
Экстремизм в России
Борьба с экстремизмом
Статьи о списках
Списки организаций